Infest – gruppo musicale hardcore punk statunitense
Infest – Festival musicale power noise che si svolge a Bradford in Inghilterra
 Infest – demo degli Infest del 1987
 Infest – mini-LP degli Infest del 1988
Infest – album dei Papa Roach del 2000